

Patronymie
 Jules Lowie (1913-1960) est un coureur cycliste belge.
 Patrick Lowie (1964- ) est un écrivain belge de langue française et éditeur (Ed. Biliki).
 Robert Harry Lowie (1883–1957) est un ethnologue américain.
 Rosalie Lowie (1969-), est une autrice et romancière française
 Eric Lowie (1966- ) est un photographe belge et propriétaire d'un label de musique.

Homonymie de patronyme